
1984 може означати:
 Натуральне число 1984
 1984 рік до нашої ери
 1984 рік нашої ери
 1984 — гурт, створений Браяном Меєм (Brian May) до організації успішного всесвітньовідомого гурту «Queen»

Роман 
 «1984» — роман Джорджа Орвелла, написаний 1948 року (виданий 1949 року)

Адаптації роману 
 «1984» — телеадаптація BBC 1954 року
 «1984» — екранізація 1956 року
 «1984» — екранізація 1984 року
 «1984» — опера 2005 року, композитор Лорін Маазель (Lorin Maazel)
 «1984» — сценічна адаптація 2006 року, написана Міхаелем Салліваном (Michael Gene Sullivan) , режисер Тім Роббінс.

Роботи, натхненні романом 
 «1984» — альбом Hugh Hopper, 1973
 «1984 (For the Love of Big Brother)» — альбом саундтреків, записаний Eurythmics для фільму «1984»
 «1984» — альбом Ріка Вейкмана (Rick Wakeman), 1981
 «1984» — пісня Девіда Боуї (David Bowie) з альбому 1974 року «Diamond Dogs»
 «1984» — пісня гурту «Spirit»
 «1984» — телевізійна комерційна реклама компанії «Apple Macintosh»
 «1984» — пісня Анаїс Мітчелл (Anaïs Mitchell)
 «Welcome to 1984» — пісня Anti-Flag
 «1985» — роман Ентоні Берджеса, відповідь роману «1984»